Die Fußball-Amateurliga Berlin 1967/68 war die achtzehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin war unterhalb der Regionalliga Berlin und damit auf der dritthöchsten deutschen Ligenebene angesiedelt. Der SC Staaken wurde Berliner Amateurmeister 1968, stieg in die Regionalliga auf und war der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Weitere Aufsteiger in die Regionalliga waren der BFC Meteor 06 und der VfL Nord Berlin, während die Lichterfelder SU und die Amateure des SC Tasmania 1900 Berlin aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1967/68 auf f-archiv.de

1967
Fußballsaison 1967/68